Apex Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Apex Mountain (Alaska)
 Apex Mountain (Montana)
 Apex Mountain (Washington)